

Тилиці — село в гміні Згожелець Зґожелецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Тилиці — село в гміні Лисоміце Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Тилиці — село в гміні Боброво Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Тилиці — село в гміні Нове-Място-Любавське Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства